Sophienkirche ist der Name zahlreicher bekannter Kirchenbauten. Im Byzantinischen Reich war, in Anlehnung an die berühmte Kathedrale in Konstantinopel, Hagia Sophia (Ἅγια Σοφία, Heilige Weisheit) der Name der Hauptkirche in vielen Städten. Orthodoxe Sophienkirchen sind nicht nach einer heiligen Person benannt, sondern nach der abstrakten Weisheit als einer weiblichen Seite Gottes.

Sophienkirchen

Orthodox 
 Hagia Sophia, 6. Jahrhundert, ehemalige Kathedrale von Konstantinopel (Istanbul), viele Jahrhunderte lang die größte Kirche der Welt und Hauptkirche des orthodoxen Christentums
 Sophienkirche (Sofia) (Света София), Sofia, erbaut im 4. Jahrhundert, Schauplatz des Konzils von Serdica
 Die Sergios- und Bakchos-Kirche (6. Jahrhundert), unweit der originalen Hagia Sophia in Istanbul, trägt aufgrund ihrer Architektur und Bauzeit den Beinamen Kleine Hagia Sophia.
 Sophienkathedrale (Almaty), Kasachstan, 2007 geweiht 
 Sophienkathedrale (Harbin), China, 1907 erbaut, heute Architekturmuseum
 Sophienkathedrale (Kiew), die bekannteste Kirche der Ukraine, ursprünglich im 11. Jahrhundert erbaut
ehemalige Sophienkathedrale von Nikosia, heutige Selimiye-Moschee, Zypern, im 13. u. 14. Jahrhundert erbaut 
 Sophienkathedrale (London), griechisch-orthodoxe Kathedrale der britischen Hauptstadt, 1882
 Sophienkathedrale (Los Angeles), griechisch-orthodoxe Kathedrale, 1954
 Sweta Sofia (Nessebar), erbaut im 4./5. Jahrhundert
 Hagia Sophia (Nicäa); die aus dem 4. Jahrhundert stammende Kathedrale des heutigen İznik war Schauplatz des siebten ökumenischen Konzils und Patriarchalkathedrale während der Besetzung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer (1204–1261)
 Hagia Sophia (Nikosia); die ehemalige Kathedrale der zyprischen Hauptstadt liegt im türkisch besetzten Nordteil und dient heute als Moschee (Selimiye Camii)
 Sophienkathedrale (Nowgorod), Russland, 11. Jahrhundert
 Sophienkirche (Ohrid), 9. Jahrhundert, unter Knjaz Boris von Bulgarien erbaut (heute in Mazedonien)
 Sophienkathedrale (Polazk), Weißrussland (11./18. Jahrhundert)
 Sweta Sofia (Sliwen), Bulgarien
 Hagia Sophia (Trapezunt), 13. Jahrhundert
 Hagia Sophia (Thessaloniki), 8. Jahrhundert
 Sophienkathedrale (Tobolsk) Russland (Sibirien), 17. Jahrhundert
 Sophienkathedrale (Wologda), erbaut unter Iwan dem Schrecklichen im 16. Jahrhundert
 Sophienkathedrale (Washington), griechisch-orthodoxe Kathedrale der US-amerikanischen Hauptstadt, 1904

Andere Konfessionen 
Deutschland
 Ordenskirche St. Georgen in Bayreuth, auch Sophienkirche genannt, 1705 bis 1711 erbaut
 Sophienkirche (Berlin), evangelische Kirche (18. Jahrhundert), benannt nach Sophie Luise von Mecklenburg-Schwerin, durch Heirat Königin von Preußen.
 Stadtkirche Brüssow, heute evangelische Kirche (13. Jahrhundert)
 Sophienkirche (Dresden) (13. Jahrhundert), Franziskaner-, später evangelische Kirche, benannt nach Sophie von Brandenburg, durch Heirat Kurfürstin von Sachsen, 1962 abgerissen
 St. Sophia (Dretzel), evangelische Kirche in Sachsen-Anhalt (heutige Form aus dem 18. Jahrhundert)
 St. Sophia (Erbach), benannt nach der heiligen Sophia von Rom
 Sophienkirche (Erlangen) (erbaut 1701, profaniert 1739, in den 1960er Jahren endgültig abgebrochen), evangelische Kirche
 Sophia-Kirche (Frankfurt am Main) (Christengemeinschaft)
 St. Sophien (Hamburg-Barmbek), römisch-katholisch, 1900 nach Plänen von Heinrich Beumer errichtet
 Sophienkirche (Lamspringe)
 Sophienkirche (München) im ökumenischen Kirchenzentrum mit der katholischen St.-Florians-Kirche in der Messestadt Riem
 St. Sophie (Randau), benannt nach der heiligen Sophia von Rom
 Neue reformierte Kirche (Wuppertal), die in Wuppertal jedoch nur als Sophienkirche bezeichnet wird, da in der Sophienstraße gelegen

Italien
 Santa Sofia in Anacapri auf der Insel Capri
 Santa Sofia in Benevento (Kampanien)
 Santa Sofia in Giugliano bei Neapel (Kampanien)
 Santa Sofia in Lendinara (Rovigo, Veneto)
 Santa Sofia in Padua (Veneto)
 Santa Sofia a Via Boccea, Nationalkirche der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche in Rom
 Santa Sofia in Venedig (Veneto)

Weitere
 St Sophia’s Church (Galston), römisch-katholische Backsteinkirche in Schottland, 1886 erbaut nach Plänen von Robert Rowand Anderson
 Sophiakirche (Jönköping), lutherische Kirche in Schweden, erbaut 1888 in neogotischen Stil
 Sophiakirche (Stockholm), lutherische Kirche in Schweden, im Stile der rheinischen Übergangsromanik entworfen und 1902 bis 1906 erbaut, nach der Frau des schwedischen Königs Oskar II. benannt
 Sophienkirche (Pokój), Oberschlesien

Sophia